Ambidexter är ett släkte av kräftdjur. Ambidexter ingår i familjen Processidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur